Чемпионат Португалии по футболу 1943—1944 является 10-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом во 2-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 10 команд, было сыграно 90 матчей и забито 456 голов (в среднем 5,07 голов за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статистика на rsssf.com

1943/1944
Португалия
Португалия
1943 год в Португалии
1944 год в Португалии